Chaleponcus är ett släkte av mångfotingar. Chaleponcus ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Chaleponcus